Questa è una lista di tutti gli stati di ossidazione degli elementi chimici, escludendo valori non sicuri. Gli stati di ossidazione più comuni sono evidenziati. Questa tabella è basata su una di Greenwood,. Lo stato di ossidazione 0, che troviamo per tutti gli elementi, corrisponde alla colonna dei simboli chimici. Il formato della tabella, basata su una divisa da Mendeleev nel 1889, evidenzia le "leggi" della tavola periodica.

Una figura con un formato simile (vedi immagine) fu usata da Irving Langmuir nel 1919 in uno dei primi fogli sulla Regola dell'ottetto. La periodicità degli stati di ossidazione fu uno dei motivi evidenti che portarono Langmuir ad adottare la regola.

Note

Voci correlate 
 Stato di ossidazione
 Legame chimico
 Legame covalente
 Legame ionico
 Ossidoriduzione
 Valenza (chimica)

Elettrochimica
Liste di chimica